Mate Boban, przywódca bośniackich Chorwatów podczas Wojny w Bośni
 Zvonimir Boban, chorwacki piłkarz